Goliat (Bijbel), een Bijbels figuur
 Goliath (auto), een automerk
 Goliathberg, een berg in Suriname
 Goliath (mascotte), de mascotte van het Europees kampioenschap voetbal 1996
 Goliath (molen), een molen in de Eemshaven
 Goliath (motorfiets), een motorfietsmerk
 Goliath (rupsvoertuig), een Duits op afstand bestuurd voertuig met explosieven uit Wereldoorlog II
 Goliath (spelfabrikant), een (bord)spelfabrikant
 Goliath (televisieserie), een Amerikaanse serie met in de hoofdrol Billy Bob Thornton
 Goliath (Unreal Tournament), een voertuig in de computerspellen Unreal Tournament 2004 en Unreal Tournament 3
 Goliath (2019), Canadese film uit 2019 
 Cornelis Goliath, Nederlands cartograaf 17e eeuw
 Gouyasse, een Belgisch bier dat ook bekend is onder de naam Goliath

Achtbanen
 Goliath (Walibi Holland), een achtbaan in Walibi Holland
 Goliath (Six Flags Fiesta Texas), een achtbaan in Six Flags Fiesta Texas
 Goliath (Six Flags Magic Mountain), een stalen hypercoaster achtbaan in Six Flags Magic Mountain
 Goliath (Six Flags Over Georgia), een stalen megacoaster in Six Flags Over Georgia
 Goliath (La Ronde), een stalen megacoaster in attractiepark La Ronde
 Goliath (Six Flags New England), een Giant Inverted Boomerang in Six Flags New England
 Goliath (Six Flags Great America), een hybride achtbaan in het Amerikaanse pretpark Six Flags Great America